Die Liste der Orte in Georgia führt alle Orte mit mehr als 20.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Georgia auf.

Dabei handelt es sich meistens um Kommunen (Cities, Towns oder Villages), aber teilweise auch um sogenannte census-designated places (CDPs), die zur sozio-demografischen Erfassung der Bevölkerung gebildet wurden und direkt vom County verwaltet werden.

Bei den Städten Athens, Augusta, Columbus und Macon handelt es sich um sogenannte consolidated cities, deren Verwaltung mit dem örtlichen County zusammengelegt wurde.

Siehe auch 
 :Kategorie:Ort in Georgia, weitere Orte (< 20.000 Einwohner) in Georgia
 Liste der Countys in Georgia
 Georgia
 Liste der Städte in den Vereinigten Staaten

Weblinks 

Georgia
!